Karri bezeichnet
 Karri (Vorname), einen finnischen Vornamen.
 den Karri-Lehm, die rote Erde im Südwesten des australischen Bundesstaates Western Australia.
 den Karribaum (Eucalyptus diversicolor), der in Western Australia verbreitet ist.
 Karri (Iran), ein Dorf im Süden von Iran.